Жепче:

 Жепче — город и община в центральной части Боснии и Герцеговины.
 Жепче — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины.
  — боснийский футбольный клуб из города Жепче.